Miejscowości w USA:
 Ste. Marie – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
Gminy w USA:
 Ste. Marie (ang. Ste. Marie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper